Иван Христов Лимончев е български учител и революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Лимончев е роден в 1864 година в Охрид, в Османската империя, днес Северна Македония. Брат е на Никола Лимончев. През 1886 година на Илинден в къщата на Климент Заров в Горна Порта в Охрид част от членовете на просветното дружество „Свети Климент“: Климент Заров, Антон Кецкаров, Лев Огненов, Никола Чудов, Яким Деребанов, Иван Лимончев, Никола Пасхов, Климент Шуканов и Анастас и Христо Маджарови участват в създаването на революционен кръжок. Членовете на кръжока обикалят селата в Охридската каза и агитират населението да отваря училища, да използва по-активно временното разрешение на османските власти да се въоръжава срещу върлуващите по това време албански разбойници, както и да избягва османските съдилища.

В 1887 година завършва с втория випуск на българската гимназия в Солун. Работи като учител в Охрид. В 1894 година Лимончев е заклет от Даме Груев и е избран за член на околийския комитет на ВМОРО в Охрид.

В 1895 година замества Наум Темчев като главен учител в българското училище в Костур.

Иван Лимончев умира на 4 април 1899 година в Костур. Погребан е в Апоскеп.

Родословие

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония
Български просветни дейци от Македония
Родени в Охрид
Учители в Костурското българско училище
Втори випуск на Солунската българска мъжка гимназия
Починали в Костур